Аква́риум (от  — водоём) может означать:
 Аквариум — прозрачная ёмкость для содержания рыб.
 «Аквариум» — российский журнал по аквариумистике.
 «Аквариум» — сад в Москве.

В культуре 
 «Аквариум» — театр в Москве.
 «Аквариум» — театр в Санкт-Петербурге.
 «Аквариум» — рок-группа под управлением Бориса Гребенщикова.
 «Аквариум» — первая грампластинка рок-группы «Аквариум».
 «Аквариум» — советский мультипликационный фильм киностудии «Азербайджанфильм» (1983).
 «Аквариум» — книга Виктора Суворова.
 «Аквариум» — фильм по книге Виктора Суворова (Германия, Польша, Украина, 1995).
 «Аквариум» — британский фильм 2009 года.

Океанариум 
 «Аквариум» — океанариум, расположенный в Дубае, ОАЭ.
 «Аквариум» — океанариум, расположенный в центральной части Мельбурна, Австралия.
 «Аквариум» — океанариум, расположенный в Стамбуле, Турция.

См. также 
 Аквариум плюс
 Аквариумистика

Примечания